Medresa Bu Inania w Fezie
 Medresa Bu Inania w Meknesie
 Medresa Bu Inania w Sali